Ольга Сикорова (урожд. Черная; , род. 4 марта 1975) — чешская шахматистка, международный гроссмейстер (2013).

Чемпионка Чехии 2001, 2002, 2004, 2014 и 2018 гг. Серебряный призер чемпионатов Чехии 2003 и 2010 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 2015 и 2016 гг.

Чемпионка Чехии по рапиду 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2014 и 2015 гг. Серебряный призер чемпионатов Чехии по рапиду 2000, 2012, 2016 и 2019 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии по рапиду 2011 и 2017 гг.

Чемпионка Чехии по блицу 2003, 2005, 2010 и 2017 гг. Серебряный призер чемпионатов Чехии по блицу 2008, 2009, 2014, 2018 и 2019 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии по блицу 2004, 2011 и 2013 гг.

В составе клуба  бронзовый призер чемпионата Чешской экстралиги 2001 / 02 гг.

В составе сборной Чехии участница восьми шахматных олимпиад (2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 и 2018 гг.), командного чемпионата мира 2007 г., шести командных чемпионатов Европы (2001, 2003, 2005, 2013, 2015 и 2019 гг.; на чемпионатах 2005 и 2013 гг. завоевала индивидуальные бронзовые медали на своей доске), командного турнира Mitropa Cup 2004 г.

В 1999 г. представляла Чехию в зональном турнире.

Участница личных чемпионатов Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Сикоровой в базе Chessgames
 Личная карточка О. Сикоровой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам